Neuron est un journal scientifique spécialisé.
 Dassault Neuron est un démonstrateur de drone de combat furtif européen
Voir aussi Homonymie